Quiché se puede referir a...

 la etnia quiché, de origen maya, que vive en Guatemala;
 el idioma quiché, uno de los idiomas mayas; es hablado por el grupo étnico quiché en ciertas áreas de Sololá (Guatemala) tales como Argueta, Nahualá y otras de origen maya;
 el departamento de Quiché, una de las divisiones administrativas de Guatemala;
 la ciudad de Quiché, nombre coloquial de Santa Cruz del Quiché, cabecera departamental del departamento de Quiché;

No se debe confundir el vocablo «quiché» con quiche (tarta salada de origen francés).